Artur Bernardes um advogado e político brasileiro, presidente de Minas Gerais e presidente do Brasil
Rodovia Artur Bernardes uma das duas vias terrestres que ligam Belém, no Pará, ao distrito administrativo de Icoaraci
Artur Bernardes Filho um político brasileiro que representou o estado de Minas Gerais
Arthur Bernardes (treinador de futebol)

Ver também 
 Presidente Bernardes
Desambiguação